Os Concertos para Órgão Op.4 N.4 são composições do alemão Georg Friedrich Haendel, originalmente para serem executados entre as seções de seus oratórios, deram-lhe a chance de demonstrar seu virtuosismo. O Concerto Op.4 N.4 (1735) destinava-se a uma apresentação de Athalia. Concertos anteriores acompanharam Esther, Deborah e Alexander's Feast.

Obras de Georg Friedrich Händel
Composições para órgão